Die 9. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 1. bis 9. Dezember 2012 in der Schweiz ausgetragen. Spielorte waren Zürich und Bern.

Qualifizierte Teams 
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2012/Qualifikation

Die fünf bestplatzierten Nationen der Weltmeisterschaft 2010 waren automatisch qualifiziert. Die restlichen elf Teilnehmer wurden im Frühjahr 2012 über Qualifikationsturniere ausgewählt.

Vorqualifiziert durch die Platzierung am letztjährigen Weltcup:
  Finnland
  Schweden
  Tschechien
  Schweiz
  Lettland

Qualifiziert durch das Qualifikationsturnier:
  Kanada
  Vereinigte Staaten
  Estland
  Slowakei
  Norwegen
  Deutschland
  Russland
  Polen
  Ungarn
  Singapur
  Japan

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Play-off

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website der WM 2012

Quellen 
 unihockey.ch: WM 2012 findet in Bern und Zürich statt. Abgerufen am 12. Dezember 2010.
 floorball.org: Nine out of 11 WFC Final round spots from WFCQ decided. Abgerufen am 6. Januar 2012.
 floorball.org: Singapore and Japan qualifies after 6-3 victories. Abgerufen am 11. Januar 2012

2012
Unihockey 2012
Sportveranstaltung in Zürich
Sportveranstaltung in Bern
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Weltmeisterschaft 2012